Kuric est un patronyme porté notamment par :

 Aina Kuric (1987-), femme politique franco-malgache ;
 Kyle Kuric (1989-), joueur américano-slovaque de basket-ball.